Denumirea de Țarevți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Țarevți, un sat în comuna Omurtag, regiunea Tărgoviște;
 Țarevți, un sat în comuna Avren, regiunea Varna.